Миња Николић (Краљево, 1929 — Загреб, 5. април 2001) била је југословенска и српска филмска и позоришна глумица.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те
|-
| 1951. || Мајор Баук || Миља Јеличић
|-
| 1952. || Као и обично Кратки филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1961. || Велико суђење || /
|-
| 1961. || Вучјак ТВ филм || /
|-
| 1963. || Арина ТВ филм || /
|-
| 1964. || Службени положај || Радница - члан управног одбора
|-
| 1967. || Протест || /
|-
| 1968. || Кокошари ТВ филм || /
|-
| 1969. || Кад чујеш звона || Жена којој је побјегло дијете
|-
| 1969. || Шведске шибице ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1971. || Пријатељско оговарање ТВ филм || /
|-
| 1972. || Кипић ТВ филм || /
|-
| 1975. || Сељачка буна 1573 || Петрова мајка
|-
| 1978. || Око ТВ филм || /
|-
| 1978. || Љубица || Гошћа у ресторану
|-
| 1978. || Пуном паром ТВ мини серија || /
|-
| 1978. || Томо Бакран ТВ филм || Кума
|-
| 1979. || Анно домини 1573 ТВ серија || Петрова мајка
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1980. || Вело мисто ТВ серија || Катина матер
|-
| 1982. || Непокорени град ТВ серија || Зденкина мајка
|-
| 1982. || Хоћу живјети || Марија Млинарић
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1929.
Умрли 2001.
Српске глумице
Југословенски глумци
Краљевчани
Срби у Хрватској